Jurriaen Andriessen (1742-1819), een Nederlands behangschilder en tekenaar
 Jurriaan Andriessen (componist) (1925-1996), een Nederlands componist
 Jurriaan Andriessen (beeldend kunstenaar) (1951-1991), een Nederlands kunstenaar